Alberto Nin puede referirse a las siguientes personas:

Alberto Nin (1853-1919) juez, diplomático, escritor y profesor uruguayo.
Alberto Nin Frías (1878-1937) escritor, profesor, periodista y diplomático uruguayo.